Charles Knowles peut faire référence à plusieurs personnes:
 Sir Charles Knowles (v. 1704-† 1777), , amiral de la Royal Navy ;
 Sir Charles Knowles (1754-1831), , amiral de la Royal Navy, fils du précédent.